Bruhat ist der Familienname folgender Personen:

 François Bruhat (1929–2007), französischer Mathematiker
 Georges Bruhat (1887–1945), französischer Physiker
 Jean Bruhat (1905–1983), französischer Historiker, Spezialist für die Geschichte der Arbeiterbewegung
 Maurice-Antoine Bruhat (1934–2014), französischer Gynäkologe
 Yvonne Choquet-Bruhat (* 1923), französische Mathematikerin und Physikerin

Siehe auch:
 Bruhat-Zerlegung